Anis steht für:
 Anis, Pflanzenart in der Familie der Doldenblütler
 Anis (Vögel), Vogelgattung in der Familie der Kuckucke
 Anis (Vorname), männlicher Vorname (mit Namensträgern)
 Anisium, Stufe der Erdgeschichte

Anis ist der Familienname folgender Personen:
 Andre Anis (* 1977), estnischer Fußballspieler
 Rami Anis (* 1991), syrischer Schwimmsportler

Siehe auch:
 Annis
 Annies
 Sternanis